Чемпионат мира по шорт-треку 1995 года проходил 17-19 марта в Йёвике (Норвегия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Шорт-трек на сайте ISU

1995